Turneul de tenis de la Roland Garros din 2009 a fost un turneu de tenis de nivel Grand Slam care s-a jucat în aer liber pe terenuri de zgură, la Stade Roland Garros, Paris, în perioada 24 mai – 7 iunie 2009. A fost cea de-a 113-a ediție a Openului Francez și al doilea turneu de Grand Slam al anului.

Rafael Nadal și Ana Ivanovic au fost campionii en-titre. Nici unul nu a reușit să-și apere titlul, pierzând în fața lui Robin Söderling și, respectiv, Victoria Azarenka în runda a patra. Pierderea lui Nadal în fața lui Söderling a fost prima sa înfrângere în acest turneu de la debutul său în 2005 și va rămâne singura sa înfrângere la turneu până la French Open 2015.  Söderling a continuat să-i învingă pe Nikolai Davidenko și Fernando González în drum spre finală, unde a fost învins de Roger Federer.

Campioni
Câștigând la French Open, Federer a egalat recordul lui Pete Sampras de 14 titluri de Grand Slam și a finalizat un Grand Slam în carieră câștigând turneul; el pierduse precedentele trei finale în fața lui Nadal.

Svetlana Kuznețova, finalista din 2006, a fost campioana feminină în acest an. Ea a învins-o în finală pe numărul 1 mondial Dinara Safina, răzbunând o înfrângere în semifinală față de aceeași adversară în 2008. Pentru Kuznețova a fost al doilea titlu de Grand Slam (după US Open 2004) și ultimul pe care îl va obține.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Legături externe
 Roland Garros

2009
2009 în tenis